Мордань — українське прізвище, яке утворене від особистого прізвиська Морда.

Походження 

Прізвисько Морда, однією з версій, веде свій початок від українського номінального «Мордань» — «людина, що має широке, кругле обличчя». Очевидно, прізвисько Морда містила зазначення особливості зовнішності засновника прізвища.

Згідно з іншою гіпотезою, прізвисько має схожу етимологію зі словом «морда» в значенні «негарне, грубе обличчя». В такому випадку Морда — це, швидше за все, охоронне внутрішньосімейне іменування, яке виконує функцію оберега. Згідно зі звичаєм, що існував на Русі, подібні прізвиська присвоювалися дітям з метою відрази злих сил. Для того щоб не спокушати долю і відвести зло, дітям давалися прізвиська зі значенням прямо протилежним тому, що очікували або бажали батьки для дітей. В даному випадку, сподіваючись мати красивого, миловидної хлопчика, батьки назвали його Мордою.

Пізніше прізвисько Морда, для прізвища Мордань.

Прізвище Мордань утворилася за допомогою суфікса -ань. Спочатку воно мав таке значення: «маленький», «молода людина», «син». Тому Мордань буквально розумілося як «син Морди». Пізніше древній суфікс -ань втратив своє пряме значення і зберігся лише як фамільний.

У Словнику української мови слово «мордань» — це вульгарне слово, що означає мордатий чоловік.

Відомі носії 

 Мордань Володимир Григорович (нар. 1937 р.) — український поет.
 Мордань Євгенія Юріївна (нар. 1982 р.) — кандидат економічних наук (2015), старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету.
 Мордань Олександр Антонович (1909—1983) — радянський художник-монументаліст.
 Мордань Олександр Євгенович (нар. 1956 р.) — український та російський сценарист, драматург, письменник.

Примітки